Наранхо () — кантон в провинции Алахуэла Коста-Рики.

География 
Находится на юге средней части провинции. Административный центр — .

Округа 
Кантон разделён на 8 округов:

 Наранхо
 Сан-Мигель
 Сан-Хосе
 Сирри-Сур
 Сан-Херонимо
 Сан-Хуан
 Росарио
 Пальмитос

Примечания 

Кантоны провинции Алахуэла